Bomsucessense – abitanti di Bom Sucesso (Minas Gerais)
Bomsucessense – abitanti di Bom Sucesso (Paraná)
Bomsucessense – abitanti di Bom Sucesso (Paraíba)